Il singolare del torneo di tennis ATP Rio de Janeiro 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Luiz Mattar che ha battuto in finale 6–4, 5–7, 6–4 Martín Jaite.

Teste di serie

  Luiz Mattar (campione)
  Horacio de la Peña (quarti di finale)
  Martín Jaite (finale)
  Eduardo Bengoechea (quarti di finale)

 Cássio Motta (semifinali) 
 Javier Frana (primo turno) 
 Todd Witsken (semifinali) 
 Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Rio de Janeiro 1989